ISO 15919 "Transliteração de Devanagari e scripts índicos relacionados em caracteres latinos" é uma das séries de padrões internacionais estabelecidos para romanização pela Organização Internacional de Padronização (ISO).

Foi publicado em 2001 e usa diacríticos para mapear o conjunto muito maior de consoantes e vogais em escritas brahmicas para o alfabeto latino.

Descrição geral 

Normas ISO